Kazališno administrativno osoblje (kazališna uprava) su kazališni djelatnici koji upravljaju kazalištem ili kazališnom družinom kao umjetničkom institucijom. Kada su se kazališne kuće profesionalizirale, pojavila se potreba za osobljem koja će obavljati administrativnu (tj. neumjetničku) stranu poslovanja. Međutim, u praktičnom vođenju kazališne kuće (i bilo koje druge umjetničke organizacije) ponekad je teško odijeliti umjetnički dio posla od administrativnog pa je gotovo pravilo da su na vodećim upravnim mjestima kazališnih kuća često istaknuti umjetnici i kulturni radnici. Tako u kazališno administrativno osoblje spadaju:

 intendant
 impresario
 kazališni blagajnik
 biljeter

Zadaci uprave

Kazališna uprava je obvezna sastaviti kazališni repertoar, organizirati gostovanja, po mogućnosti organizirati festivale ili susrete s ostalim kazalištima, voditi računa o financijskom stanju kazališta te brinuti o posjećenosti kazališnih predstava.

Kazalište